Die deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2019 war ein Poolbillardturnier, das vom 2. bis 10. November 2019 im Rahmen der deutschen Billardmeisterschaft in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen stattfand.

Ermittelt wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Titelverteidiger waren Christoph Reintjes (14/1 endlos), Sebastian Staab (8-Ball), André Lackner (9-Ball) und Johannes Halbinger (10-Ball).

Medaillengewinner

Modus 
Die 32 Spieler, die sich über die Landesmeisterschaften der Landesverbände qualifiziert hatten, traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Wettbewerbe

14/1 endlos 
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos fand vom 3. bis 6. November statt.

8-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball fand vom 5. bis 8. November statt.

9-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball fand vom 7. bis 9. November statt.

10-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 10-Ball fand vom 7. bis 10. November statt.

Einzelnachweise 

2019
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Bad Wildungen